Hjalmar Lindroth henviser til:

 Hjalmar Lindroth (lingvist) (1878–1947) – svensk sprogforsker
 Hjalmar Lindroth (teolog) (1893–1979) – svensk teolog